Рожа́нка () — агрогородок в Рожанковском сельсовете Щучинского района Гродненской области Белоруссии. Административный центр Рожанковского сельсовета.

История 
Первые упоминания — с XVI века, в составе Лидского повета Виленского воеводства.

Экономика 
В Рожанке расположено ОАО «Щучинский ремонтный завод», производящее дисковые бороны, измельчители соломы, паровые культиваторы.

Культура 

 Историко-краеведческий музей «Спадчына»

Достопримечательности 

 Костёл Святых апостолов Петра и Павла (1674, 1827)
 Хозяйственный двор (XIX век)
 Капличка придорожная (XIX век)
 Синагога (сейчас православная церковь)
 Железнодорожная станция (1-я половина XX века)

Примечания

Источники 
 Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Шчучынскага раёна. — Мн.: Беларуская Энцыклапедыя, 2001.— 592 с.: іл. ISBN 985-11-0218-0.
 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 6. Кн. 1: Пузыны — Усая / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (галоўны рэд.) і інш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн.: БелЭн, 2001. — 591 с.: іл. ISBN 985-11-0214-8
 Соркіна I. Мястэчкі Беларусі ў канцы ХVІІІ — першай палове ХІХ ст. — Вільня: ЕГУ, 2010.— 488 с. ISBN 978-9955-773-33-7
 Różanka // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich.Tom IX: Poźajście — Ruksze. — Warszawa, 1888. S. 854

Ссылки 
 Щучинский райисполком

Агрогородки Щучинского района